Sociedad Científica de San Fernando (SCSF) es una institución sin fines de lucro, fundada por parte de los alumnos y docentes de la Facultad de Medicina "San Fernando" de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos el 7 de junio de 1991. El objetivo que persigue es la promoción de la investigación científica en el pregrado de la facultad.

Historia 
Desde su creación ha conseguido numerosos premios y distinciones, tanto en jornadas científicas nacionales como en jornadas internacionales- latinoamericanas. Así mismo, desde el año 2003, es la sede de la revista científica Ciencia e Investigación Médico Estudiantil Latinoamericana (CIMEL), convirtiéndose en la principal sede editorial de Latinoamérica.

Actualmente cuenta con 4 comités:

 Comité permanente científico CPC): Tiene como objetivos brindar al estudiante los elementos necesarios que condicione el adecuado desarrollo de la investigación en la Facultad de Medicina San Fernando y motivarlo hacia la investigación, entendiendo ésta como una actividad necesaria y provechosa, desde su ingreso a la universidad. Para ello, organizamos actividades dirigidas a orientar al estudiante en Metodología de la Investigación Científica ya sea mediante cursos, talleres o jornadas estudiantiles de Investigación Científica. Así, los estudiantes que se integren a este comité tienen la oportunidad de participar en los diferentes grupos de trabajo encargados de la organización de las actividades del CPC.

 Comité permanente académico (CPA): Tiene como objetivos brindar al estudiante desde la parte académica los elementos necesarios que proporcione los medios necesarios para el adecuado desarrollo de la investigación en la Facultad de Medicina San Fernando desde su ingreso a la universidad. Para ello, organizamos actividades dirigidas a orientar al estudiante en Metodología de la Investigación Científica ya sea mediante cursos, talleres y apoyo de pares mediante el sistema de ayudantías. Así, los estudiantes que se integren a este comité tienen la oportunidad de participar en los diferentes grupos de trabajo encargados de la organización de las actividades del CPA.

 Comité permanente de atención integral en salud (CPAIS): Tiene por finalidad la planificación y ejecución de actividades de proyección a la comunidad. Dentro de sus actividades principales está el realizar el Campamento Universitario Multidisciplinario de Investigación y Servicio (CUMIS), esta actividad es llevada a cabo año tras año por iniciativa de estudiantes de las diferentes escuelas y Médicos-Docentes de la Facultad de Medicina de nuestra casa de estudios, con la finalidad de intervenir de forma adecuada y responsable, en comunidades que tengan escaso o nulo acceso a los servicios de salud. Para la planificación y ejecución de esta actividad se utilizan cuatro pilares básicos: Educación, Proyección a la comunidad, Investigación y Atención en Salud.

 Comité permanente de relaciones institucionales e intercambios (CPRII): Tiene por finalidad promover la realización de actividades científico - académicas que permitan la interacción de estudiantes de Sociedad Científica San Fernando (SCSF) con otras sociedades científicas afiliadas a Sociedad Científica Médico Estudiantil Peruana (SOCIMEP) y Federación Latinoamericana de Sociedades Científicas de Estudiantes de Medicina (FELSOCEM), al promover las pasantías internacionales de Neurología y Cardiología.

Logros 
2014:

Jornada Científica Regional Centro - Huancayo 2014: (3 trabajos en el Top 5)
 1° puesto en trabajos de investigación
 3° puesto en trabajos de investigación
Congreso Científico Nacional - Arequipa 2014:
 Trabajos de investigación: 1° puesto
 Protocolos de investigación en atención primaria: 3° puesto
 Casos Clínicos: 1° puesto
Premio a la mejor sociedad científica del Año - SOCIMEP

Premio al societario con mayor número de publicaciones agosto de 2013 - agosto de 2014

2015:

Jornada Científica Regional Centro - Huacho 2015
 Protocolos de investigación: 1° puesto
 Trabajos de investigación: 1° puesto
 Casos Clínicos: 1° puesto
Congreso Científico Nacional - Iquitos 2015
 Protocolos de investigación: 1° y 2° puesto

2016:

Jornada Científica Regional Centro - UNMSM 2016
 Protocolos de investigación: 1° y 2° puesto (3 protocolos en el top 5)
 Trabajos de investigación: 2° puesto
Congreso Científico Nacional - Piura 2016
 Protocolos de investigación: 2° puesto
 Casos Clínicos: 2° puesto (2 casos clínicos en el top 5)
Congreso Científico Internacional - Cochabamba (Bolivia) 2016
 Protocolos de investigación multicéntricos: 2° puesto
 Casos clínicos: 1 caso clínico en el top 10

Organizadores de la Jornada Científica Regional Centro 2016

Organizadores del X CUMIS Nacional

2017:

Congreso Científico Nacional - Ica 2017
 Presentación de póster: 1° puesto
 Casos Clínicos: 1° puesto 

2018:

Jornada Científica Regional Centro - Huancayo 2018
 Protocolos de investigación: 3° puesto
 Casos clínicos: 1 y 2° puesto
Congreso Científico Nacional y Congreso Científico Panamericano - Cusco 2018
 Protocolos de investigación: 2° puesto
 Trabajos de investigación: 1 trabajo de investigación en el top 10
Congreso Científico Internacional - Cusco (Perú) 2018
 Protocolos de investigación: 1 y 4° puesto
 Casos clínicos: 2° puesto

2019:

Jornada Científica Regional Centro - Lima 2019
 Protocolos de investigación: 1 y 2° puesto
 Casos clínicos: 1 y 2° puesto
Congreso Científico Nacional - Ucayali 2019
 Protocolos de investigación: 1 y 2° puesto
 Trabajos de investigación: 3° puesto
 Casos clínicos: 2° puesto
Congreso Científico Internacional - Santa Cruz (Bolivia) 2019
 Protocolos de investigación: 3 y 4° puesto
 Casos clínicos: 1 y 2° puesto
 Trabajos de investigación: 3° puesto

2020:

Jornada Científica Regional Centro - Ica 2020
 Casos clínicos: 2° puesto
 Trabajos de investigación: 1 trabajo de investigación en el top 5
Congreso Científico Nacional y Congreso Científico Panamericano - Trujillo 2020
 Trabajos de investigación: 2 y 3° puesto
 Casos clínicos: 3° puesto
Congreso Científico Internacional - Asunción (Paraguay) 2020
 Trabajos de investigación: 3° puesto
 Protocolos de investigación: 2° puesto

Juntas Directivas 

2010:

Presidente: Luis Deyvi Ramos Cesédes 

Vicepresidenta: Natalie Torres Panduro

Secretario: Ivan Artuto Meza Cordova

Tesorera: Carolina Jaime Cardenas

Director CPCA: Juan José Montenegro Idrogo

Directora CPEP: Karla Mercedes Pacci Salaar

Director CPRII: Alex Sánchez Covarrubias

Director CPAIS: Christian Neciosup Orrego

Delegado SOCIMEP: Juan José Montenegro Idrogo

Delegado FELSOCEM: Karla Mercedes Pacci Salazar

2011:

Presidenta: Yolanda Angulo Bazán

Vicepresidente: Juan José Montenegro Idrogo

Secretaria: Mariana Caro Vargas

Tesorera: Leady Jorge Gonzales

Director CPCA: Marco Gálvez Niño

Directora CPEP: Carla del Rosario Young

Directora CPRII: Carolina Jaime Cardenas

Director CPAIS: Leonardo Miguel Ugaz Soto

Delegado SOCIMEP: 

Delegado FELSOCEM: 

2012:

Presidenta: Natalia Chunga Iturry

Vicepresidente: Victor Gonzalo Becerra Gonzales

Secretaria: Bertha María Acero Carrión

Tesorera: Carla del Rosario Young

Directora CPCA: Claudia Angélica Balbín Navarro

Director CPEP: Emanuel Jeins Millones Sánchez

Directora CPRII: Maria de la Natividad Gutarra Vela

Directora CPAIS: Mariana Caro Vargas

Delegado SOCIMEP: 

Delegado FELSOCEM:

2013:

Presidenta: Carla del Rosario Young Candia

Vicepresidente: Pedro Llancari Melendes

Secretaria: Yesenia Huerta Collado

Tesorera: Miluska Olenka Mejia Trebejo

Directora CPCA: Candy Tucto Cueva

Director CPEP: Emanuel Jeins Millones Sánchez

Directora CPRII: Maria de la Natividad Gutarra Vela

Director CPAIS: Pablo Amado Villanueva

Delegado SOCIMEP: 

Delegado FELSOCEM:

2014:

Presidenta: Candy Tucto

Vicepresidenta: Prixi Uriolo

Secretario: Joel Chalco

Tesorera: Yulissa Tapia

Directora CPCA: Laura Orellana

Directora CPEP: Yesenia Huerta

Directora CPRII: Helen Reina

Directora CPAIS: Susan Bernales

Delegado SOCIMEP: Roy Cabrera

Delegado FELSOCEM: Aníbal Caballero

2015:

Presidenta: Laura Orellana Cuellar

Vicepresidente: Crhistian Toribio Dionicio

Secretaria: Andrea Carolina Anampa Guzmán

Tesorera: Dennis Jessenia Pérez Veramendi

Director CPCA: Armando Martin Pezo Pezo

Directora CPEP: Zoraida Del Solar Moreno

Director CPRII: Ruben Kevin Arnold Tapia Orihuela

Director CPAIS: Rafael Fernando Paredes Ramos

Delegado SOCIMEP: Roy Cabrera Sandoval

Delegado FELSOCEM: Giancarlo Castillo Tarrillo 

2016:

Presidente: Armando Martin Pezo Pezo

Vicepresidente: Andrea Carolina Anampa Guzmán

Secretaria: Daniela Laurente Sánchez

Tesorera: Amparo Ysabel Coico León

Director CPCA: Briam Benito Condor (enero-septiembre) / Victor Guillermo Ayala Pazos (octubre - diciembre) 

Directora CPEP: Lindsay Benites Yshpilco

Director CPRII: Alonso Villanes Borja

Director CPAIS: Romario Junior Ruiz Toledo

Delegado SOCIMEP: Lesly Maritza Jiménez Mayanga

Delegado FELSOCEM: Georgette Carmen Alioska Vetanzo Sánchez

Delegado IFMSA: Alonso Villanes Borja

2017:

Presidente: Lesly Maritza Jiménez Mayanga

Vicepresidente: Amparo Ysabel Coico León

Fiscal: Andrea Carolina Anampa Guzmán

Secretaria: Erita Margareth Limo García

Tesorera: Melissa Lizeth Leandro Zarate

Medios Audiovisuales: Alejandro Aira Macedo 

Director CPC: ---

Directora CPA: Richard Antón Cortez 

Director CPRII: Karen Nelly Rojas Gonzales

Director CPAIS: Dilan Villegas Ferreñan

2018:

Presidente: Coico León, Amparo Ysabel

Vicepresidente: Jimenez Mayanga, Lesly Maritza

Fiscal: Anampa Guzmán, Andrea Carolina 

Secretaria: Crespo Raya, Nicole

Tesorera: Rojas Gonzales, Karen Nelly

Medios Audiovisuales: Hilario Gómez, Maryori 

Director CPC: Pezo Pezo, Armando Martín

Directora CPA: Osores Flores, Mariela	 

Director CPRII: Coronado Quispe, Joel

Director CPAIS: Huaman Rivera, Mariella Rosalina

2019:

Presidente: Huaman Rivera, Mariella Rosalina

Vicepresidente: Rivera Torrejón, Oscar Orlando

Fiscal: Crespo Raya, Nicole

Secretaria: Yánac Tellería, Wendy Marjorie

Tesorera: Mendoza Guillen, Lesly Ruth

Medios Audiovisuales: Chavez Hermosilla, Mario Gonzalo

Director CPC: Pinto Ruiz, Diego Francisco

Directora CPA: Gonzales Rafael, Diana

Director CPRII: Alvarado Novoa, César Augusto

Directora CPAIS: Ponce Hinostroza, Fany Maricruz

2020:

Presidente: Hilario Gómez, Maryori Miriam

Vicepresidente: Mendoza Guillén, Lesly Ruth

Fiscal: Huaman Rivera, Mariella Rosalina

Secretaria: Romero Quispe, Sara Elizabeth

Tesorera: Cornejo Quispe, Feleydi

Medios Audiovisuales: Chavez Hermosilla, Mario Gonzalo

Director CPC: Guerra Canchari, Pedro

Director CPA: Intimayti Escalante, Claudio Rolando

Director CPRII: Campos Castañeda, Marzhio Edwin

Director CPAIS: Ayala Llontop, Carlos Agustín

2021:

Presidente: Loli Guevara, Silvana Lucero

Vicepresidente: Rodríguez Prado,  Edith

Fiscal:  Gavino Alarcón, Franz

Secretaria: Zavala Barrenechea, Angela 

Tesorera: Contreras Huamani, Evelin Cinthia

Medios Audiovisuales: Pérez Condori, Rubén 

Director CPC: Anduaga Dueñas, Mirella 

Director CPRII:  Quispe Vicuña, Carlos Rodrigo

Director CPAIS: Arias Castillo, Edwin Alfredo

2022:

Presidente: Zavala Barrenechea, Angela

Vicepresidente: Lapeyre Rivera, André

Fiscal:  Rodríguez Prado,  Edith

Secretaria: Aspilcueta Montoya, Gabriela Mariahn 

Tesorería: Enciso Chancahuana Rainer Brad

Medios Audiovisuales: Pérez Condori, Rubén

2023:

Presidente: Cabanillas Lazo, Miguel Francisco

Vicepresidente: Chavez Hermosilla, Mario Gonzalo

Fiscal:  Mascco Huamani, Luis Javier

Secretaría: 

Luna Peralta, Gerardo Martin

Uriol Alvino, Sandra Diana

Tesorería y extensiones: 

Enciso Chancahuana, Rainer

Cruzalegui Bazán, Claudia

Coordinación de miembros:

Botello Gonzales, David Ricardo

Castañeda Pérez, Mirian Rosmery

Director CPC: Ruiz Yaringaño, Arturo

Director CPRII: Paz Soldán Araujo, Gustavo Ari

Director CPAIS: Berrú Chavarria, Claudia Lorena

Directora CPDII: Mena Muñoz, Angela Fabiana

Referencias

Enlaces externos 
 Web Oficial SCSF.
 Fanpage SCSF 
 Socimep 

Organizaciones médicas
Sociedades científicas de Perú
Universidad Nacional Mayor de San Marcos